

Persone 
 Alessandro Contini Bonacossi – mercante d'arte e politico italiano
 Sandrino Contini Bonacossi – partigiano, scrittore e curatore d'arte italiano
 Vittoria Contini Bonacossi –  collezionista d'arte italiana

Altro 
 Palazzo Bonacossi – edificio monumentale di Ferrara
 Collezione Contini Bonacossi – raccolta d'arte donata dagli eredi Contini Bonacossi alla Galleria degli Uffizi di Firenze
 San Girolamo Contini Bonacossi – dipinto olio su tavola 
 Residenza Contini Bonacossi – palazzo moderno di Firenze 
 Bonacossi (o Bonacolsi) – famiglia nobile mantovana

Pagine correlate 
 Bonacolsi (disambigua)